HMS Enterprise può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Enterprise (1705)
HMS Enterprise (1709)
HMS Enterprize (1743)

HMS Enterprise (1774)
HMS Enterprize (1775)
HMS Enterprise (1806) _ ri nominata
HMS Enterprise (1824)
HMS Enterprise (1848)
HMS Enterprise (1863) cancellata
HMS Enterprise (1848)
HMS Enterprise (1864)
HMS Enterprise (D52 1943) – incrociatore della Classe Emerald
HMS Enterprise (H88) – nave idrografica